Чемпиона́т ми́ра по худо́жественной гимна́стике среди́ юнио́рок () — международное спортивное соревнование, организуемое Международной гимнастической федерацией. Первый в истории чемпионат состоялся в июле 2019 года в Москве (Россия), далее их планируется проводить каждые два года по нечётным годам.

В соответствии с регламентом в соревнованиях принимают участие девушки от 13 до 15 лет.

Разыгрываются восемь комплектов медалей.

Чемпионаты

Примечания 

Чемпионаты мира по художественной гимнастике